Great Barringtondeklarationen (The Great Barrington declaration (GBD)) är ett ställningstagande i den vetenskapliga debatten om hanteringen av SARS-CoV-2 smitta skapat 4 oktober 2020.

Samhällsåtgärder mot smittspridning (non pharmaceutical interventions) skulle enligt GBD kunna vara radikalt annorlunda än vad något land i världen vidtagit för att skydda bland annat de äldre. Företrädarna för GBD föreslår starkt fokus på att skydda riskgrupper mot smitta av SARS-CoV-2 och att låta den del av befolkningen som har liten risk att få allvarlig sjukdom gå igenom infektionsförloppet och därmed skaffa sig naturligt erhållen immunitet. Immunitet i befolkningen (flockimmunitet) kan påskyndas eller förstärkas (men är inte beroende) av tillgången på vaccin.

Världshälsoorganisationen (WHO) och många akademiska och folkhälsoorganisationer har kallat den föreslagna strategin farlig och oetisk och att den saknar en sund vetenskaplig grund. Enligt kritikerna är det omöjligt att skydda alla som är medicinskt utsatta, vilket leder till ett stort antal undvikbara dödsfall bland både äldre och yngre.

American Public Health Association och 13 andra folkhälsogrupper i USA har i ett gemensamt öppet brev hävdat att Great Barrington-deklarationen "inte är en strategi, det är ett politiskt uttalande som ignorerar folkhälsoexpertis".

Great Barrington-deklarationen har enligt uppgifter sponsrats av American Institute for Economic Research, en libertariansk tankesmedja som ingår i ett nätverk av organisationer som är associerade med klimatförnekande.

Referenser

Covid-19-pandemin
2020 i USA